Beppe Grillo, comico e politico italiano
Giuseppe Grillo, calciatore italiano
Giuseppe Grillo, musicista italiano